Inezia – rodzaj ptaków z rodziny tyrankowatych
 Inezia – rodzaj roślin z rodziny astrowatych